Reinagle ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Reinagle (1756–1809), US-amerikanischer Komponist englischer Herkunft
 Alexander Robert Reinagle (1799–1877), englischer Komponist und Organist, Ehemann von Caroline Reinagle
 Caroline Reinagle (1818–1892), englische Komponistin, Pianistin und Musiklehrerin, Ehefrau von Alexander Robert Reinagle
 George Philip Reinagle (1802–1835), englischer Maler

 Joseph Reinagle (1762–1836), britischer Musiker und Komponist
 Philip Reinagle (1749–1833), britischer Maler und Zeichner
 Ramsay Richard Reinagle (1775–1862), englischer Maler